Huis Anhalt-Köthen (1603-1665)
Huis Anhalt-Köthen (1474-1566)